Schwiegermuttersitz steht für:

 Notsitz, einen aus dem Heck herausklappbaren, unüberdachten zusätzlichen Sitzplatz, wie er für einige Roadster aus den 1930er Jahren charakteristisch war
 den Goldkugelkaktus Echinocactus grusonii